Кастель-Барония () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 1174 человека (2008 г.), плотность населения составляет 77 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 83040. Телефонный код — 0827.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna delle Fratte), празднование 2 февраля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunecastelbaronia.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/